Бараниковский сельский совет

Украина 
 Бараниковский сельский совет (Беловодский район) — Луганская область
 Бараниковский сельский совет (Кременский район) — Луганская область